Espen Røe (ur. 26 lipca 1993) – norweski skoczek narciarski. Dwukrotny drużynowy medalista mistrzostw świata juniorów (2011 i 2012).

Przebieg kariery 
25 września 2010 zadebiutował w zawodach FIS Cup, zajmując 28. miejsce w Falun. W styczniu 2011 wystąpił w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 8., a w konkursie drużynowym zdobył brązowy medal. W lutym 2011 w Iron Mountain po raz pierwszy wystąpił w Pucharze Kontynentalnym, zajmując 30. lokatę.

10 grudnia 2011 w Notodden odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w konkursie FIS Cupu. W lutym 2012 ponownie wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – w konkursie indywidualnym zajął 10. pozycję, a w zmaganiach drużynowych zdobył złoty medal.

We wrześniu 2015 w Oslo, w ramach letniej edycji cyklu, po raz pierwszy uplasował się w czołowej dziesiątce zawodów Pucharu Kontynentalnego (był 10.). Osiągnięcie to powtórzył jeszcze sześciokrotnie w sezonie zimowym 2015/2016, najlepszy wynik notując 12 grudnia 2015 w Renie, gdzie był 5. W klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego w sezonie 2015/2016 uplasował się na 15. pozycji. 5 grudnia 2015 w Lillehammer zadebiutował w konkursie Pucharu Świata. Został w nim zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.

W październiku 2019 podczas FIS Cupu w Villach doznał poważnej kontuzji kolana, w wyniku której w trakcie kolejnych pięciu miesięcy przeszedł trzy operacje.

Røe był rekordzistą skoczni Granåsen K-90 w Trondheim (18 grudnia 2010 skoczył tam 105 metrów, czym wyrównał rekord Kennetha Gangnesa), a także obiektu Lysgårdsbakken K-90 w Lillehammer (wspólnie z Sigmundem Hagehaugenem – obaj skoczyli po 105 metrów). Oba te wyniki zostały później poprawione przez innych zawodników.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty E. Røe na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2019

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1993